Tapio kan syfta på:

 Tapio (Kalevala) – skogens gud i det finska och karelska nationaleposet Kalevala
 Tapio (förnamn)
 Tapio (efternamn)
 1705 Tapio – en asteroid

Geografi

Finland 

 Tapio (ö i Finland), Södra Karelen, Imatra,

Ungern 

 Tápió, vattendrag,

Se även
 Tapiola

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar